Зориа́н Доле́нга-Ходако́вский (настоящее имя — Адам Чарноцкий; 24 декабря 1784, село Подгайная, Кореличский район ― 17 ноября 1825, с. Петровское, Тверской уезд, Тверской губернии) ― польский славяновед, , ,  и диалектолог.

Биография 
Родился в селе Подгайная близ Несвижа в районе Новогрудка. Происходил из шляхетской семьи, отец ― Якуб Чарноцкий, эконом и арендатор в панских поместьях, мать ― Секундина Бородич. Начальное домашнее воспитание получил в доме Ксаверия Чарноцкого, затем в Слуцком католическом училище.

В 1801 году переехал в Минск, работал домашним учителем, самостоятельно изучал право. В 1802—1804 годах проходил юридическую практику в Новогрудке, в конце 1805 года сдал экзамен по юриспруденции. В 1807 году поступил управляющим имения Вороничи, принадлежавшем бывшему воеводе новогрудскому графу Юзефу Неселовскому. В 1814—1818 годах работал библиотекарем Кременецкого лицея, в библиотеке опекуна Виленского учебного округа Адама Чарторыйского в Пулавах Люблинского воеводства. В минских архивах изучал местные акты и грамоты.

Отвечая на письмо звавшего его в наполеоновскую армию племянника графа Неселовского, Чарноцкий писал, что приедет весной 1809 года «под стяги белых орлов, под приказания самого ума [Наполеона], чтобы служить любимой Отчизне». Письмо было перехвачено, и Адама арестовали и после допроса отправили в Санкт-Петербург, в Петропавловскую крепость. По решению суда был пожизненно определён в солдаты и отправлен в Омск. В 1811 году дивизию перевели в Бобруйск. Здесь Чарноцкий решил бежать: бросил одежду на берегу Березины, чтобы его посчитали утонувшим, пробрался в Варшаву и передал французам план Бобруйска. Его определили писарем батальонной канцелярии в корпус маршала Даву.

После поражения Наполеона Чарноцкий скрывался на Волыни, взяв себе имя Доленга-Ходаковский. В усадьбе Тадеуша Чацкого в Порицке он познакомился с рукописными материалами по этнографии, фольклору и языку Литвы и Белорусии.

Особенную роль в судьбе Чарноцкого сыграл князь Адам Чарторыйский, пославший его в Краковский университет знакомиться с польской исторической наукой. Некоторое время Доленга-Ходаковский провёл в Галиции, на Львовщине, в Киеве, Чернигове и Гомеле, занимаясь описанием древностей и сбором фольклора.

Путешествовал по Польше, Галиции и Полесью. 14 декабря 1818 года впервые в Белоруссии получил от Виленского университета открытый лист на право проведения археологических раскопок. Исследовал городища в Полоцке, Витебске, Турове, Бобруйском уезде, окрестности Бреста, Гомеля, Могилёва и деревни Старое Село Витебского повета, производил записи фольклора, местных диалектов, обрядов.

В 1819 году Ходаковский стал членом Варшавского товарищества друзей науки и Петербургского Вольного общества любителей российской словесности, а годом позже — Московского общества истории и древностей Российских.

Получив в 1819 году от Адама Чарторыйского деньги и рекомендации к президенту Петербургской академии наук графу Сергею Уварову, отправился в Петербург, по пути останавливаясь в Рогачёве, Быхове, Витебске и других местах. В поездке он встретил Констанцию Флеминг; в Пскове пара обвенчалась. Поездка в Петербург оказалась успешной: работы Зориана Доленги-Ходаковского вызвали интерес графа Н. П. Румянцева и князя А. Н. Голицына, министра народного просвещения. Составленный Ходаковским проект археологического путешествия по России был передан на рассмотрение Н. М. Карамзину и в Главное управление училищ, был одобрен и 4 июля 1820 года удостоен Высочайшего утверждения.

Путешествие началось в августе 1820 года, а в 1822 года Ходаковский прислал в Петербург донесение о результатах своего путешествия, которое было отдано на рассмотрение К. Ф. Калайдовичу, известному археологу и филологу. До этого, осенью 1821 года, Доленга-Ходаковский поселился в Москве, где у него сложились дружеские отношения с Михаилом Погодиным, Петром Киреевским, Константином Калайдовичем, а также издателем «Московского телеграфа» Николаем Полевым. Калайдович дал неблагоприятный отзыв теории городищ Ходаковского. Вследствие этого Доленга-Ходаковский лишился правительственной поддержки и одновременно почти всяких средств к существованию, влез в долги и вынужден был переехать управляющим в село Петровское Тверского уезда, принадлежащее помещику Мацкевичу, где умер 17 ноября 1825 года.

Научная работа 
На формирование научных взглядов Зориана Доленги-Ходаковского как историка еще в юности оказала книга Тадеуша Чацкого «О литовских и польских правах…» и переписка с учёным. Чацкий был генеральным визитатором (инспектором) школ Волынской, Киевской и Подольской губерний, одним из создателей Виленского университета и Кременецкой гимназии. После смерти Чацкого в 1818 году попечитель Виленской учебной округи Адам Чарторыйский забрал его библиотеку себе в Пулавы.

В наиболее значительной работе «О славянщине до христианства» (1818) Доленга-Ходаковский впервые сделал попытку дать картину древнеславянского быта, культуры и народного творчества в дохристианский период, наметил программу комплексных исследований славянских и соседних народов. В «Розысканиях касательно русской истории» (1819) критиковал некоторые положения начальных томов «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, уточнил факты, связанные с историей Белоруссии (в последующих изданиях Карамзин учёл их).

В «Проекте учёного путешествия по России для понимания древней славянской истории» (1820) и «Исторической системе Ходаковского» (опубликовано в 1838) обосновал археологическую теорию городищ, принципы сбора фольклора и диалектной лексики, определил территорию распространения украинского и белорусского языков. Доленга-Ходаковский впервые в славистике показал роль топонимики для исторических исследований, составил реестр общеславянских топонимов. Большинство его трудов не опубликовано: собрание белорусских (около 500) и русских песен, записи заговоров, загадок, словари, материалы по славянской этнографии, диалектологии, топонимике, археологии.

Фольклорное собрание Доленги-Ходаковского ― самое богатое собрание произведений славянской народной поэзии того времени как по количеству записей, так и по географическому охвату. Это первая попытка систематизации славянского фольклора с его жанровой разновидностью.

Работы Доленги-Ходаковского повлияли на научную деятельность Адама Киркора, Петра Киреевского и других. Его научная и собирательская деятельность стала образцом и программой для ряда научно-литературных объединений. Многие выдвинутые им славяноведческие проблемы (этногенез, прародина славян) актуальны и в настоящее время.

Являлся членом научных обществ: варшавского Товарищества друзей наук (1819), Петербургского Вольного общества любителей российской словесности (1819), Московского общества истории и древностей Российских (1820).

Библиография 
 
 Донесение о первых успехах путешествия в России Зорияна Долуга-Ходаковского из Москвы 13 липца 1822 // Там же. — 1844. — Т. 7.
 O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy. ― , 1967.
 Śpiewy sławiańskie pod strzechą wiejską zebrane. ― , 1973.
 Українськi народнi піснi в записах Зоріана Доленги-Ходаковського. ― , 1974.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Gawroński Franciszek. Zoryan Dołęga Chodakowski: jego życie i praca — Lwów, 1898
 Малаш-Аксамитова Л. А. Доленга-Ходаковский (Адам Чарноцкий) и его наследие. ― , 1967.
 Малаш-Аксамитова Л. А. У пошуках фольклорних збірнікiв Доленги-Ходаковського // Народна твірчість та етнографія. — 1970. — № 4.
 Этнаграфія Беларусi. Энцыклапедыя. ― , 1989. — С. 165.
 Прийма Ф. Я. Зориан Доленга-Ходаковский и его наблюдения над «Словом о полку Игореве» // ТОДРЛ. — 1952. — Т. 8. — С. 71—92.
 Ровнякова Л. Н. Русско-польский этнограф и фольклорист З. Доленга-Ходаковский и его архив // Из истории русско-славянских литературных связей XIX в. — ; , 1963. — С. 58—94.
 Формозов А. А. Очерки по истории русской археологии. — : Издательство АН СССР, 1961. 128 с.
 Maślanka J. Zorian Dołęga Chodakowski. Jego miejsce i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne. ― , 1963.
 Małasz-Aksamitowa L. Pionier folklorystyki słowiańskiej Zorian Dołęga Chodakowski // Literatura Ludowa. ― 1967. — R. II. — Nr. 1—3.
 Zgorzelski Cz. Z dziejów Sławy Zoriana Dołęgi Chodakowskiego // Od Oświecenia ku Romantyzmowi i współczesności… ― , 1978.
 Mokry W. Wkład Zoriana Dołęgi Chodakowskiego w życie naukowe i literackie Ukrainy i Rosji // Polacy w życiu kulturalnym Rosji / red. R. Łużny. — : Prace Komisji Słowianoznawstwa, 1985.
 Janion M. Niesamowita Słowiańszczyzna: fantazmaty literatury. — : Wydawnictwo Literackie, 2006.

Ссылки 
 Левинсон А. Первая биография. Зориан Доленга-Ходаковский // Биография и социография. Публичная лекция Алексея Левинсона. — Полит.ру, 10 июня 2004.
 Митрофанов А. Ходаковский новый и старый // Аргументы Недели. — 29 октября 2008.
 

Диалектологи
Учёные, известные под псевдонимами